9V steht für:

 Avior Airlines, eine venezolanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Singapur

9V